Clase Kírov puede referirse a las siguientes clases navales de Rusia:
 Clase Kírov (1938), clase de cruceros construidos en la década de 1930.
 Clase Kírov (1980), clase de cruceros de propulsión nuclear construidos en la década de 1980.